JD peut faire référence à :
 Japan Air System,
 Jermaine Dupri, producteur de musique rap
 John Dorian, personnage principal étudiant en médecine de la série télévisée américaine "Scrubs"
 John Deere, grande marque agricole américaine
 Jasmine Directory, un annuaire web.
 Justificatif de Domicile
 Jeune diplômé, dans un contexte socio-professionnel (pour les distinguer des actifs "expérimentés")

Jd est également l'abréviation de :
 Épître de Jude.